Ива́н Оста́пенко:
 Остапенко, Иван Григорьевич (1914—1992) — Герой Советского Союза.
 Остапенко, Иван Максимович (1930—2011) — Герой Социалистического Труда.
 Остапенко, Иван Петрович (1923—1964) — полковник, Герой Советского Союза.